Kumho steht für:

 Kumho Asiana Group, ein südkoreanischer Mischkonzern
 Kumho Tire, ein südkoreanischer Reifenhersteller
 Kernkraftwerk Kŭmho, ein storniertes Kernkraftwerk in Nordkorea